Чекан или Матуар () — инструмент для чеканки, имеющий форму восьмигранного или круглого стержня с различной формы рабочей частью. Последняя может быть закруглена, иметь форму зубила, конуса и другую. Используется в работах по металлу: ювелирном деле и художественной ковке.

В древнерусском языке слово «чекан» было синонимом слова «топор». Поскольку рубль в Древней Руси представлял собой половину разрубленного слитка — гривны, то сам процесс создания рублей стал называться чеканкой. Для более точного разрубания гривны использовалось специальное зубило, которое также получило название «чекан».

Разновидности
 Расходник
 Канфарник
 Пурошник 
 Бобошник
 Лощатник
 Сечка
 Сапожок
 Фигурный или узорный чекан

Примечания 

Инструменты